Persimmon plc, une entreprise de construction britannique.
 Le Persimmon Gap est un col routier américain des monts Santiago, au Texas.
 Persimmon est le mot anglais pour le fruit kaki qui pousse sur le plaqueminier.